Bohova se poate referi la:

În Bulgaria:
Bohova, Pernik, sat din Comuna Trăn

În Slovenia:
Bohova, Slovenia, sat din comuna Hoče–Slivnica